After the Ball – cortometraggio del 1899 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
After the Ball – cortometraggio del 1903 prodotto dalla S. Lubin
After the Ball – cortometraggio del 1910 diretto da Frank Powell
After the Ball – film del 1914 diretto da Pierce Kingsley
After the Ball – cortometraggio di animazione del 1919 diretto da Gregory La Cava
After the Ball – cortometraggio del 1921 diretto da H.B. Parkinson
After the Ball – film del 1924 diretto da Dallas M. Fitzgerald
After the Ball – cortometraggio di animazione del 1929 diretto da Dave Fleischer
After the Ball – cortometraggio del 1956 diretto da Paul J. Smith
After the Ball – film del 1957 diretto da Compton Bennett
After the Ball - libro del 1989 sui diritti LGBT negli U.S.A.